Давиде́нко — фамилия, образованная от имени Давид.

Известные носители 
 Давиденко, Александр Александрович (1899—1934) — советский композитор.
 Давиденко, Александр Гаврилович (род. 1953) — советский хоккеист, украинский тренер.
 Давиденко, Борис Павлович (1902—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Давиденко, Валентин Иванович — певец, заслуженный артист Латвийской ССР (1958).
 
 Давиденко, Виктор Александрович (1914—1983) — советский физик, сотрудник лаборатории № 2.
 Давиденко, Владимир Иванович (1948—2008) — депутат Государственной Думы 2-го созыва от ЛДПР.
 
 
 Давиденко, Иосиф Яковлевич (1856-1879) — российский революционер.
 Давиденко, Леонид Григорьевич (1941—2002) — белорусский советский скульптор.
 Давиденко, Николай Степанович (1920 — ?) — советский украинский партийный деятель.
 Давиденко, Степан Павлович (1911—1972) — Герой Советского Союза.
 Давиденко, Фёдор Васильевич (род. 1952) — советский и российский шахматный композитор.

См. также 
 Давиденков
 Давыденко
 Давыденков